Sebeş több romániai település lehet:
 
 Sebes, Brassó megye
 Szászsebes, Fehér megye
 Sebespatak, Maros megye

Lásd még:
 Sebes (folyó)